Kanton Beaufort (Jura)
Kanton Beaufort (Savoie)
Kanton Beaufort-en-Vallée